Marcello Sorgi – giornalista italiano
 Tommaso Sorgi – politico e sociologo italiano